Закари Ливај Пју (; Лејк Чарлс, 29. септембар 1980) амерички је глумац. Познат је по улози Чака Бартовског у серији Чак и Шазама у филмовима Шазам! и Шазам! Гнев богова.

Биографија 
Син је Сузан Мари и Дарнела Пјуа. Преци су му били Енглези, Немци и Велшани. Када је био дете, његова породица се селила између неколико држава пре него се вратила у свој дом у Вентури, где је четири године похађао средњу школу Буена. Почео је да глуми на сцени са шест година, изводећи главне улоге у неколико представа. Одгајан је као хришћанин.

Канадска глумица Миси Перегрим објавила је вест да су се она и Ливај венчали 16. јуна 2014. године на Мауију. У априлу 2015. поднели су захтев за развод, а навели су да нису заједно од 3. децембра 2014. године.

Филмографија

Филм 

|-
| 2006.
| Кућа велике маме 2
| -{Big Momma's House 2}-
| Кевин
|
|-
| 2007.
|
| -{Spiral}-
| Беркли
|
|-
| rowspan="3" | 2008.
| Кренвирши
| -{Wieners}-
| Бен
|
|-
| Америчка химна
| -{An American Carol}-
| лабораторијски техничар
|
|-
|
| -{Shades of Ray}-
| Реј Рејман
|
|-
| rowspan="2" | 2009.
|
| -{Stuntmen}-
| Трој Ратовски
|
|-
| Алвин и веверице 2
| -{Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel}-
| Тоби Севије
|
|-
| 2010.
| Златокоса и разбојник
| -{Tangled}-
| Флин Рајдер (глас)
|
|-
| 2011.
|
| -{Under the Boardwalk: The Monopoly Story}-
| приповедач
|
|-
| 2012.
| Златокоса и разбојник: Срећан крај
| -{Tangled Ever After}-
| Флин Рајдер (глас)
|
|-
| 2013.
| Тор: Мрачни свет
| -{Thor: The Dark World}-
| Фандрал
|
|-
| rowspan="2" | 2016.
|
| -{Apex: The Story of the Hypercar}-
| приповедач
|
|-
|
| -{She Loves Me}-
| Георг Новак
|
|-
| rowspan="2" | 2017.
| Тор: Рагнарок
| -{Thor: Ragnarok}-
| Фандрал
|
|-
| Звезда
| -{The Star}-
| Јосиф (глас)
|
|-
| rowspan="2" | 2018.
|
| -{Office Uprising}-
| Адам Нусбаум
|
|-
| Бладфест
| -{Blood Fest}-
| себе
|
|-
| 2019.
| Шазам!
| -{Shazam!}-
| Вилијам „Били” Бетсон / Шазам
|
|-
| rowspan="2" | 2021.
|
| -{The Mauritanian}-
| Нил Бакланд
|
|-
| Амерички аутсајдер
| -{American Underdog}-
| Курт Ворнер
|
|-
| rowspan="2" | 2022.
|
| -{Apollo 10 ½: A Space Age Childhood}-
| Кранц
|
|-
|
| -{Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again}-
| Лари Дејли (глас)
|
|-
| rowspan="3" | 2023.
| Шазам! Гнев богова
| -{Shazam! Fury of the Gods}-
| Вилијам „Били” Бетсон / Шазам
|
|-
|
| -{Harold and the Purple Crayon}-
|
|
|-
|
| -{Chicken Run: Dawn of the Nugget}-
| Роки (глас)
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2001.
|
| -{Untitled Sisqo Project}-
| Мајкл Голден
| непродати ТВ пилот
|-
| 2002.
|
| -{Big Shot: Confessions of a Campus Bookie}-
| Адам
| ТВ филм
|-
| 2002—2006.
| Нико није савршен
| -{Less than Perfect}-
| Кип Стедман
| главна улога
|-
| 2003.
|
| -{See Jane Date}-
| Грант Ашер
| ТВ филм
|-
| rowspan="2" | 2004.
|
| -{The Division}-
| Тод
| 2 епизоде
|-
| Без одушевљавања, молим
| -{Curb Your Enthusiasm}-
| Белман
| 1 епизода
|-
| 2005.
|
| -{Brody & Friends}-
| Зак
| 1 епизода
|-
| 2006.
|
| -{Worst Week of My Life}-
| Ник
| непродати ТВ пилот
|-
| 2007.
|
| -{Imperfect Union}-
| Кларк
| ТВ филм
|-
| 2007—2012.
| Чак
| -{Chuck}-
| Чак Бартовски
| главна улога
|-
| rowspan="3" | 2011.
|
| -{Team Unicorn}-
| млади љубавник
| 1 епизода
|-
|
| -{2011 Spike Video Game Awards}-
| водитељ
| ТВ специјал
|-
|
| -{Vietnam in HD}-
| Карл Марлантес (глас)
| 6 епизода
|-
| 2012.
|
| -{4 Points}-
| себе
| 1 епизода
|-
| 2012—2022.
| Роботизовано пиле
| -{Robot Chicken}-
| разне улоге (глас)
| 4 епизоде
|-
| 2013.
|
| -{Remember Sunday}-
| Гас
| ТВ филм
|-
| 2014—2015.
|
| -{Hollywood Game Night}-
| себе
| 2 епизоде
|-
| rowspan="3" | 2015.
|
| -{Deadbeat}-
| Абрахам Линколн
| 1 епизода
|-
| Хероји: Поново рођени
| -{Heroes Reborn}-
| Лук Колинс
| главна улога
|-
|
| -{Geeks Who Drink}-
| себе
| водитељ
|-
| 2015—2016.
|
| -{Telenovela}-
| Џејмс Макман
| 5 епизода
|-
| 2016.
|
| -{The $100,000 Pyramid}-
| себе
| 1 епизода
|-
| rowspan="3" | 2017.
| Златокоса и разбојник: Пре срећног краја
| -{Tangled: Before Ever After}-
| Флин Рајдер (глас)
| ТВ филм
|-
| Алијас Грејс
| -{Alias Grace}-
| Џеремаја Понтели
| мини-серија
|-
| Фрикови: Филм
| -{Psych: The Movie}-
| згодни војвода
| ТВ филм
|-
| 2017—2020.
| Златокоса и разбојник: Серија
| -{Rapunzel's Tangled Adventure}-
| Флин Рајдер (глас)
| главна улога
|-
| 2018—2019.
| Величанствена госпођа Мејзел
| -{The Marvelous Mrs. Maisel}-
| др Бенџамин Етенберг
| 8 епизода
|-
| rowspan="2" | 2022.
|
| -{Who Do You Think You Are?}-
| себе
| 1 епизода
|-
| Породични човек
| -{Family Guy}-
| Сејмор (глас)
| 1 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1980.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички гласовни глумци
Амерички певачи
Хришћани у САД